Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2002, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.

Były to ósme zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii, a drugie w Cardoff.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Joe Screen i Lee Richardson). W nawiasach podano numery stałe.

 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (4) Ryan Sullivan (Australia)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (17) Rune Holta (Norwegia)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (21) Sebastian Ułamek (Polska)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (19) Grzegorz Walasek (Polska)
 (14) Lukáš Dryml (Czechy)
 (18) Matej Ferjan (Słowenia)
 (23) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (24) Lee Richardson (Wielka Brytania)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Wielka Brytania
2002
2002 w Walii
Sport w Cardiff